Ласситер () — английская фамилия. Известные носители:

 Ласситер, Аманда (род. 1979) — американская баскетболистка.
 Ласситер, Джеймс — американский кинопродюсер. 
 Ласситер, Рой (род. 1969) — американский футболист, нападающий.